Lagerstraße ist der Name von Straßen, darunter

 die Lagerstraße (Rostock) in Rostock
 die Lagerstraße (Hamburg) in Hamburg

Als übergeordneter Begriff: 
 Lagerstraße (KZ), eine große Straße in Konzentrationslagern